«I Hate Everything About You» () — первый сингл группы Three Days Grace, дебютного альбома Three Days Grace. Песня заняла 55 позицию в чарте Billboard Hot 100, и четвертую и вторую строчки в списках Mainstream Rock Tracks и Modern Rock Tracks соответственно. Это был наилучший показатель десятилетия в чартах альтернативной музыки. И один из тридцати лучших среди самых успешных рок-композиций чартов рок-музыки в целом. Несмотря на любые выходившие после популярные композиции, песня продержалась в списке 46 недель.

I Hate Everything About You — одна из самых успешных и популярных песен группы, а также самое просматриваемое музыкальное видео группы на YouTube с более чем 326 миллионами просмотров по состоянию на 13 сентября 2022 года.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео фокусируется на трех подростках, которые переживают катастрофический момент в своей жизни. Один из них — парень, который находит свою подругу, изменяющую ему в переулке с другим парнем. Он шпионит за ними в своей машине. Второй подросток — девушка, которая только что рассталась со своим парнем, а последний — мальчик, над которым издевается его отец-алкоголик.

Режиссер клипа — Скотт Уиннинг.

Видеоигры 
Песня звучит в таких видеоиграх, как NASCAR Thunder 2004, Karaoke Revolution Volume 2 и Rocksmith.

Трек-лист

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 

Дебютные синглы
Песни Three Days Grace
Синглы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Песни по алфавиту
Синглы 2003 года
Песни о домашнем насилии
Песни в стиле ню-метал